DID, sigle de trois lettres formé avec les lettres D, I et D, peut faire référence à :

 diabète insulino dépendant ;
 Direct inward dialing (en français, sélection directe à l'arrivée).
Dissociative Identity Disorder (en français, trouble dissociatif de l'identité) (également MPD, Multiple Personality Disorder).